Por Arpheuilles pode estar à procura de:
Arpheuilles (Cher) - uma comuna na região do Centro, departamento de Cher, na França;
Arpheuilles (Indre) - uma comuna na região do Centro, departamento de Indre, na França;

Desambiguação